Walter Cots Figuerola 1908-2004. (Costa Rica/Barcelona) Escultor que s'identifica en la línia estilística de l'escola neoclàssica catalana del segle passat. Inicia els seus estudis a la Llotja de Sant Jordi de Barcelona, completant la seva formació artística amb l'escultor Josep Viladomat, així com en els tallers dels escultors italians Bikini.

Convé remarcar una densa producció d'imatges sacres, -fetes tan sols per encàrrec, no per inspiració o devoció- repartides per diferents indrets de la geografia catalana: Monestir de Poblet, església dels Mercedaris de Barcelona, convent de les Carmelites, etc. També trobarem imatges de temes variats en diferents espais públics (escultures temàtiques a Cardona i Cervelló, etc.). Aquesta producció es completa amb la quantitat d'escultures d'inspiració i creació pròpia; repartides tant aquí com altres indrets, especialment als Estats Units.

Fou un entusiasta estudiós de l'Art Romànic, així doncs trobem també en la seva producció moltes escultures sobre temes al·legòrics d'aquest estil.

A puntualitzar diferents bustos de rellevants personalitats, com és el cas del bust del Dr. Trueta. Les seves obres de creació, si bé fruit de la seva formació neoclàssica, al principi eren d'un accent marcadament figuratiu, però a poc a poc va anar cercant altres camins, deixant aquesta etapa per endinsar-se en formes cada vegada més impressionistes, no tan figuratives. Però això si, inspirades en motius realistes, si bé també arribar a una certa abstracció de formes.

Walter Cots Figuerola, va ser professor d'escultura a l'escola del treball i tenia un taller d'escultures propi dins del recinte del Poble Espanyol de Montjuïc.

Obres seleccionades 

Escultors barcelonins contemporanis
Escultors americans
Costa-riquenys
Morts a Barcelona